Биљача може бити:

 Биљача (Бујановац), насеље у општини Бујановац, Пчињски управни округ, Република Србија
 Биљача (Братунац), насеље у општини Братунац, Република Српска, БиХ